Untere Papiermühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Untere Papiermühle (Georgensgmünd), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern
 Untere Papiermühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Untere Papiermühle (Wiesentheid), Ortsteil des Marktes Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern